Stabilizator (prema lat. stabilis: čvrst) može značiti: 
 stabilizator, u tehnici općenito, je sredstvo kojim se ujednačava, to jest održava oko željene vrijednosti rada nekoga stroja, uređaja, vozila i slično, ili odvijanje nekoga procesa, stanje neke tvari i drugo. Tako postoje na primjer stabilizatori leta na zrakoplovima, brodski stabilizatori, stabilizatori električnoga napona, kemijski stabilizatori.
 stabilnost je svojstvo nekoga mehaničkog, tehničkog ili drugog sustava da samostalno održava ili uspostavlja ravnotežno stanje nakon prestanka djelovanja uzroka koji je ravnotežu poremetio.
 stabilizator (elektrotehnika), u elektrotehnici, je naprava, uređaj ili postrojenje za održavanje stalnoga električnog napona, stalne jakosti električne struje ili stalne frekvencije, unatoč promjenama napojne mreže i trošila. Danas se većinom zasniva na elektroničkim učinskim pretvaračima (eng. power converter), a vrlo rijetko na nelinearnoj karakteristici električnih komponenata (na primjer Zenerove diode, temperaturno ovisnog otpornika, magnetske prigušnice ili transformatora).
 stabilizator izmjeničnoga napona i frekvencije za napajanje izmjeničnih trošila u načelu se sastoji od serijskoga spoja ispravljača, akumulatorske baterije u istosmjernom međukrugu i izmjenjivača te tiristorske sklopke. 
 stabilizator istosmjernoga napona za napajanje telefonsko-telegrafskih uređaja (električnog napona 48 V) sastoji se od ispravljača, akumulatorske baterije i istosmjernoga pretvarača za dodavanje napona bateriji. Ispravljači i pretvarači te namjene grade se do jakosti električne struje od 630 A.
 napajač istosmjernoga napona za elektroniku obično se sastoji od serijskoga spoja diodnog ispravljača, istosmjernoga filtarskog međukruga, izmjenjivača s transformatorom i više diodnih ispravljača na izlazu (takozvani napajači u sklopnom načinu rada kao na primjer stabilizator napona s jednim tranzistorom).
 stabilizator istosmjernoga napona za mjernu tehniku obično se sastoji od visokostalnoga referentnog izvora električnog napona od 10 V i regulatora. 
 stabilizator (strojarstvo), u strojarstvu, je opružni dio (element) koji poboljšava vozna svojstva automobila, posebno stabilnost pri vožnji u zavojima. Postiže se ugradnjom torzijske opruge izvedene od okrugle čelične šipke, kojoj je srednji dio vezan uz karoseriju, a krajevi oblika poluga spojeni su joj preko gumenih dijelova za ovjes kotača.
 stabilizator u brodogradnji se naziva brodski stabilizator.
 stabilizator raspoloženja je lijek koji sprječava nagle i snažne promjene raspoloženja - iz depresije u maniju i obrnuto.

Izvori